Ženská dvouhra Moscow River Cupu 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník ruské události konané v Národním tenisovém centru Juana Antonia Samaranche.

Vítězkou se stala 17letá Srbka Olga Danilovićová, jež ve finále zdolala Rusku téhož věku Anastasiji Potapovovou po třísetovém průběhu 7–5, 6–7 a 6–4. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství jako první šampionka narozená v roce 2000 a později. Danilovićová přitom prohrála již v kvalifikačním kole, ale následně postoupila do hlavní soutěže z pozice tzv. šťastné poražené. Stala se druhou šťastně poraženou vítězkou turnaje WTA, když navázala na Andreu Jaegerovou z Las Vegas 1980. Obě finalistky postoupily na nová kariérní maxima žebříčku WTA, když se Danilovićová posunula ze 187. na 112. místo a Potapovová ze 204. na 134. příčku. Jednalo se rovněž o první finále hráček mladších 18 let od AIG Japan Open Tennis Championships 2005, kde se v boji o titul utkaly Taťána Golovinová s Nicole Vaidišovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moscow River Cup
WTA Tour 2018